, между 1765 и 1769
 , 1788 
 Симфония № 38 (Моцарт), 1786
 Симфония № 38 (Хованесс), 1978

 0038